Судак — рід риб ряду окунеподібних
 Судак — місто республіканського підпорядкування в Автономній Республіці Крим
 Судак — річка в Україні
 Туристично-оздоровчий комплекс «Судак» — санаторій в місті Судак
 Судак (підводний човен)
 Судак (танкер)
 Судак-Таш — гора в Криму.
 Судак-Лиман (Зелена) — бухта в Криму.

Особи
 Судак Валентин Іванович — артист драми Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Народний артист України (2013).